Philippe Ermenault (né en 1969), est un coureur cycliste sur piste français ;
Corentin Ermenault (né en 1996), est un coureur cycliste français, fils du précédent.
Patronyme français